Holm steht für:

 Holm (Name), Vorname und Familienname
 Holm, Hügel, Kogel, siehe Oronym
 Holm (Insel), kleine Insel
 Holm (Schiff), Kombischiff der Hapag
 Holm (Artillerie), stützendes Teil an Artilleriegeschützen
 Holm (Flügel), tragendes Bauteil eines Flugzeugflügels
 Holm (Griff), Fahrzeugbauteil am Handfahrzeug
 Holm, seitliche Teile der Leiter (Gerät)
 Holm, Teil am Barren (Turngerät)
 Holm, Träger einer Balkentreppe, siehe Treppe
 Holm im Karosserieunterbau, siehe Fahrzeugsäule
 Holm, Zwischenstück bei der Schäftung von Werkzeugen und Waffen, siehe Schäftung (Vor- und Frühgeschichte)

Holm steht für folgende geographischen Objekte:

 Holm (Flensburg), Fußgängerzone in Flensburg, Schleswig-Holstein
 Holm (Kreis Pinneberg), Gemeinde im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Holm (Nordfriesland), Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Holm (Quarnbek), Ortsteil von Quarnbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Holm (Schleswig), Fischerviertel in Schleswig, Schleswig-Holstein
 Holm-Seppensen, Ortsteil von Buchholz in der Nordheide
 Holm (Silberstedt), Ortsteil von Silberstedt, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Holm, Ortsteil von Schönberg (Holstein)
 Holm (Dassow), Ortsteil von Dassow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Holm, früherer Name von Ostrów (Gdańsk), Gutsbezirk, Wohnplatz und Insel bei Danzig, Polen
 Holm (Sønderborg Kommune), Ort in Nordschleswig, Dänemark
 Holm (Kreis Tondern), Ort in Nordschleswig, Dänemark
 Holm (Halmstad) in Schweden
 Holm (Inverness), Stadtteil des Inverness, Schottland
 Holm (Orkney), Gemeinde auf Mainland, Schottland
 Holm (Iași), Dorf im Kreis Iași, Rumänien
 Holm (Neamț), Dorf im Kreis Neamț, Rumänien

HOLM steht als Abkürzung für:

 House of Logistics & Mobility in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Herr Holm, Figur des Kabarettisten Dirk Bielefeldt
 Åhlén & Holm, früherer Name der Warenhauskette Åhléns
 Nydqvist och Holm, schwedisches Metallverarbeitungsunternehmen
 Holmberg-Katalog, Galaxienkatalog
 Holme
 Holmen

HOLM